(1907–2002), escrimeur et entraîneur américain ;
 Frédéric Schmitter (né en 1969), écrivain français;
  (né en 1969), navigateur hollandais ;